Лавренко — українське прізвище.

 Лавренко Євген Михайлович (* 1900 — † 1987) — радянський геоботанік і ботаніко-географ, академік АН СРСР
 Лавренко Микола Миколайович (* 1956) — український підприємець, політик і футбольний функціонер
 Лавренко Михайло (1901 — дата невідома) — український поет, прозаїк, драматург, художник.
 Лавренко Олександр Миколайович (1983-2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Прізвища на -енко